Valeyres puede referirse a:
 Valeyres-sous-Montagny, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Jura-Nord vaudois
 Valeyres-sous-Rances, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Jura-Nord vaudois
 Valeyres-sous-Ursins, comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Jura-Nord vaudois